Князь Михаил Иванович Щетинин — воевода и дипломат во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Из княжеского рода Щетинины. Младший сын князя Ивана Семёновича Щетинина. Имел старшего брата, князя Ивана Ивановича.

Биография 
Показан в стольниках. В феврале 1639 года ездил со столом от Государя к голландским послам. В 1640—1641 годах воевода в Торопце. В 1645 году воевода в Шуе. В сентябре 1647 года первый воевода Сторожевого полка в Карпове, а по вестям велено ему сходиться и быть в Белгороде со стольником и князем Хилковым. В январе 1648 года на бракосочетании царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской восьмой стольник для становления яств перед Государём в Грановитой палате. В 1649—1651 годах первый воевода в Терках. В апреле 1653 года послан в Литву вторым дворянином посольства при боярине и князе Репнине. В мае 1655 года второй воевода у государева знамени в походе из Москвы в Смоленск, а в июне, в той же должности, в походе из Смоленска под Ригу против шведского короля. В феврале 1657 года послан третьим полковым и осадным воеводой в Псков. В апреле 1658 года воевода в Юрьеве-Ливонском.

По родословной росписи показан бездетным.

Примечания

Литература 
 М. Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение….. М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Щетинин Михаил Иванович. стр. 285.
 А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр. А. С. Суворина. 1895 г. Щетинин Михаил Иванович. стр. 404.

Михаил